Уронес-де-Кастропонсе ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 18,61 км². Население — 123 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha del municipio
 Página oficial de Festival de Teatro
 Información sobre el FE.T.AL
 Mapa del municipio
 Origen y etimología

Муниципалитеты Вальядолида